Триггви:

 Триггви Гюдмюндссон (род. 1974) — исландский футболист, нападающий клуба «Вестманнаэйяр».
 Триггви Тоурхальссон (1889—1935) — премьер-министр Исландии.